Jagar ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Jagar (1870–1930), Aborigine, Stammesführer
 Goran Jagar (* 1984), serbischer Ruderer